Il singolare dell'Open 13 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Joachim Johansson era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Arnaud Clément ha battuto in finale Mario Ančić 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Rafael Nadal (semifinali)
  Ivan Ljubičić (quarti)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Thomas Johansson (primo turno)

 Richard Gasquet (primo turno) 
 Mario Ančić (finale) 
 Radek Štěpánek (secondo turno) 
 Sébastien Grosjean (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 2006
ATP Tour 2006